Титул повинна була захищати Сімона Халеп, але вирішила не грати цього року.

Перемогла Орина Соболенко, здолавши в фіналі Алісон Ріск, 4–6, 7–6(7–2), 6–3.

Сіяні тенісистки

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання
 Основна сітка 
 Сітка кваліфікації 

WTA Shenzhen Open – Singles
2019 Singles